

Geografia

Austria 
 Mitterndorf – dzielnica Kufsteinu
 Mitterndorf an der Fischa – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Baden
 Bad Mitterndorf – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Liezen

Niemcy 
 Mitterndorf – dzielnica Dachau

Zobacz też 
 Mitteldorf
 Mittendorf
 Mitterdorf